Chiesa di San Felice da Nola a Bono, frazione di Comano Terme
Chiesa di San Felice da Nola a San Felice, frazione di Fierozzo
Chiesa di San Felice da Nola a Pressano, frazione di Lavis

Pagine correlate 
 San Felice
 Chiesa di San Felice